Лабуда, Лябуда — женское имя и фамилия

 Имя
 Лабуда — упоминаемая в арабских источниках дочь Адама и Хаввы.

 Фамилия
 Лабуда, Антон Антонович — белорусский учёный.
 Лябуда, Герард — польский историк.

См. также 
 Лабода